J70 peut faire référence à :
 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes, d'après la classification internationale des maladies ;
 Dodécaèdre tronqué métabiaugmenté (J70), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres